Патрисија Веласкез () је венецуеланска глумица, рођена 31. јануара 1971. године у Зулији (Венецуела).

Филмографија 

|-
| 1996. || || -{Le Jaguar}- || Maya ||
|-
| 1997. || || -{Eruption}- || Luisa Soares ||
|-
| 1999. || Беовулф || || Пендра ||
|-
| 1999. || || -{No Vacancy}- || Ramona ||
|-
| 1999. || Мумија || || Анк-су-Намун ||
|-
| 2000. || || -{Committed}- || Carmen ||
|-
| 2000. || || -{Façade}- || Juanita ||
|-
| 2000. || || -{San Bernardo}- || Claudia ||
|-
| 2000. || || -{Turn It Up}- || || (cameo appearance) 
|-
| 2001. || Повратак мумије || || Meela Nais/Anck Su Namun ||
|-
| 2002. || || -{Fidel}- || Mirta || miniseries
|-
| 2004. || || -{Mindhunters}- || - Nicole Willis ||
|-
| 2004. || || -{Zapata: The Dream of a Hero - El sueño del héroe}- || Josefa ||
|-
| 2004. || || -{The Twelve Days of Christmas Eve}- || Isabel Frias ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1971.
Венецуеланске глумице
ЛГБТ+ глумци
Биографије живих особа
ЛГБТ+ особе из Венецуеле